Armina är ett släkte av snäckor som beskrevs av Rafinesque 1814. Armina ingår i familjen Arminidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Armina